Евгения Николаевна Рябушкина () — доярка совхоза «Дружба» Оренбургского района Оренбургской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 3 июля 1931 года в селе Кузьминовка Октябрьского района Оренбургской области в семье крестьянина.

Окончила Янгизскую неполную среднюю школу Сакмарского района Чкаловской области.

В 1945 года вышла на работу в колхозе разнорабочей, с 1949 года — доярка на опытной станции, а с 1959 года в совхозе «Дружба» Оренбургского района Чкаловской (с декабря 1957 года — Оренбургской) области.

В 1965 году от каждой из 30 коров надоила 2750 килограммов молока. По итогам семилетнего плана (1959—1965 годы) вышла на одно из первых мест в области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок молока Рябушкиной Евгении Николаевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

За годы восьмой пятилетки (1966—1970 годы) от фуражной коровы ею получено по 3200 килограммов молока.

С 1974 года — на пенсии.

Живёт в Оренбурге.

С 2013 года — член Совета старейшин при губернаторе Оренбургской области.

Избиралась членом Оренбургского обкома КПСС и ВЦСПС.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1966)
 Орден Ленина (1966)
 медали ВДНХ СССР

Литература 
 Россовский В. П., Рябушкина Евгения Николаевна, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.
 Мастер машинного доения Евгения Николаевна Рябушкина [Текст]. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1966. — 6 с. : портр.; 17 см. — (Выставка народного хозяйства Оренбургской области. Животноводы Оренбуржья — Герои социалистического труда).

Ссылки 
 

Доярки
Члены Оренбургского обкома КПСС